

Személyek 
 Caius Sulpicius Gallus; római politikus, i. e. 243-ban consul
 Caius Sulpicius Gallus; római politikus, hadvezér, i. e. 166-ban consul
 Quintus Roscius Gallus; i. e. 125–62, római színész, író
 Caius Aelius Gallus; i. e. 1. század, egyiptomi helytartó
 Caius Aelius Gallus; római jogász
 Caius Asinius Gallus Saloninus; i. e. 41 – i. sz. 33, római politikus
 Lucius Caninus Gallus; i. e. 2-ben consul suffectus
 Caius Trebonianus Gallus római császár; 251–253
 Caius Vibius Volusianus római császár; Róma társcsászára
 Flavius Constantius Gallus; 325/6–354, római caesar
 Gallus Anonymus; 1065–1116, lengyel krónikaíró
 Gallus Anaxius; Huszár Gál felvett neve
 Gallusz Nikolett

Egyéb 
 Gallus; a fácánfélék (Phasianidae) családjának egy neme
 galluszsav; egy karbonsav
 Gallus; a gall nép tagja latinosan
 Gallusz, illetve Gál, Gálos; férfikeresztnév